{|
| valign="top" | Середівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Згурівському районі Київської області з адміністративним центром у с. Середівка.

Загальні відомості 
Історична дата утворення: в 1930 році. Водоймища на території, підпорядкованій даній раді: р. Перевід.

Населені пункти 
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
 с. Середівка
 с. Олексіївка

Колись до Середівської сільської ради входило село Велика Олексіївка, засноване в 1732 році, яке вщент знищене Голодомором 1932-1933 років.

Склад ради 
Рада складається з 15 депутатів та голови.

Керівний склад ради 

Примітка: таблиця складена за даними джерела

Примітки

Джерела 
 Картка ради на сайті Верховної Ради України

Адміністративний устрій Згурівського району